Йо́ргос Ла́нтимос (; род. 27 мая 1973, Афины) — греческий актёр, режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер и монтажёр. Четыре раза выдвигался на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категориях «Лучший иностранный фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура» за кинокартины «Клык», «Лобстер» и «Фаворитка». Четырёхкратный номинант на премию BAFTA в категориях «Самый выдающийся британский фильм года», « Лучший оригинальный сценарий», «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура» за «Клык» и «Фаворитку». В 2019 году был удостоен премии BAFTA в категории «Самый выдающийся британский фильм года» за продюсирование картины «Фаворитка».

Биография 
Йоргос Лантимос изучал кино- и телевизионное искусство в киношколе Ставракоса в Афинах. В 1995 году он снял свой дебютный художественный короткометражный фильм. В это же время Лантимос создавал театральные постановки, снимал клипы и рекламные ролики. В 2004 году он входил в состав креативной команды, ответственной за постановку церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Во время этой работы Лантимос познакомился с Афиной Рахель Цангари, которая впоследствии стала его постоянным партнёром по съёмочной площадке.

В 2009 году Йоргос Лантимос снял ленту «Клык», которая стала победителем программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля, и была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 22 января 2019 года был номинирован на «Оскар» за лучшую режиссёрскую работу (фильм «Фаворитка»). Считается представителем греческой странной волны.

Фильмография

Актёр 
  — Аттенберг / Attenberg — инженер

Режиссёр 
  — Мой лучший друг () (в сотрудничестве с режиссёром Лакисом Лазопулосом)
  — Кинетта ()
  — Клык ()
  — Альпы ()
  — Лобстер ()
  — Убийство священного оленя
  — Фаворитка
  — Бедные-несчастные
  — И

Сценарист 
  — Кинетта ()
  — Клык ()
  — Альпы ()
  — Лобстер ()

Продюсер 
  — Клык () (сопродюсер)
  — Аттенберг / Attenberg
  — Альпы ()
  — Лобстер ()

Театральные постановки 
  — «DDD» Димитриса Димитриадису
  — «Blaubart» Деа Лохера
  — «Natura morta in un fosso» Фаусто Паравидино
  — «Безотцовщина» А. П. Чехова, Национальный театр Греции

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Арион андеграунда; 25 КАДР: Независимый журнал о кино, № 7 2015

Режиссёры видеоклипов Греции
Лауреаты European Film Awards
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты Каннского кинофестиваля
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшему режиссёру